Neufchâteau puede referirse a: 

 Neufchâteau, villa de Bélgica situada en la provincia de Luxemburgo.
 Neufchâteau, comuna francesa situada en Vosgos.